Widerøe steht für:
 Widerøefjellet, Berg in der Antarktis
 Widerøe’s Flyveselskap, norwegische Regionalfluggesellschaft

Personen:
 Rolf Wideröe (* 1902–1996), norwegischer Ingenieur und Wissenschaftler
 Turi Widerøe (* 1937), norwegische Pilotin und Journalistin
 Viggo Widerøe (1904–2002), norwegischer Pilot und Polarforscher